Казако́вский путепро́вод — мост в Москве, «развязывающий» в двух уровнях улицу Казакова и Алексеевскую соединительную линию.

Расположение 
Сооружение (путепровод) находится над путями перегона Каланчёвская—Курский вокзал линии МЦД-2 и будущей линии МЦД-4 «Апрелевка – Железнодорожная». 

С одной стороны путепровода находится дом № 3 строение № 1 по улице Казакова; с другой — жилой комплекс «Kazakov Grand Loft».

История 
 1963 год — путепровод сооружён на месте ещё более старого строения.
 13 августа 2019 года — закрыт на капитальную реконструкцию в рамках строительства новых путей на Алексеевской железнодорожной соединительной линии.
 конец января 2020 года — старый мост полностью демонтирован из-за невозможности пропустить под ним четыре пути МЦД-4.
 16 мая 2021 года — мост открыт после капитальной реконструкции. Все работы проводились без остановки движения поездов. Во время реконструкции укрепили устои; установили подпорные стены и более прочное металлическое пролётное строение вместо старого железобетонного; сделали асфальтобетонное покрытие.

Характеристики 
 Основной пролёт —	42 метра.
 Общая длина:
 с 1963 года — 21,5 метра;
 с 2021 года — 42 метра;
 Ширина моста — 2 полосы движения + тротуар.

Путепровод оборудован перилами и пандусом для маломобильных граждан.

Примечания

Ссылки 
 Мосты и путепроводы
 riamo.ru // Мост через ж/д пути на улице Казакова в Москве открылся после реконструкции. // 17 мая 2021
 Демонтированный старый Казаковский путепровод (Москва).
 На карте 2GIS.
 Мост через ж/д пути на улице Казакова в Москве открылся после реконструкции.
 На реконструируемом участке Каланчёвская – Курский вокзал открылся обновлённый путепровод.